Kinrara kan syfta på:

 Kinrara – en vulkan i Australien
 Kinrara nationalpark – en nationalpark i Australien